Базилика Нотр-Дам-де-л'Эпин (), также Базилика Богоматери Торнской — римско-католическая базилика в небольшом поселении Л'Эпин, Марна, недалеко от Шалон-ан-Шампани и Вердена. Базилика служит одним из ярких архитектурных сооружений в готическом стиле.

История 
Строительство началось около 1405-1406 годов и продолжалось до 1527 года. Собор Нотр-Дам-де-л'Эпин, возведенный в ранг базилики с 1914 года, получил свое название от найденной статуи Девы Марии с Младенцем Иисусом. Согласно легенде XVII-го века, которая с тех пор стала популярной, статуя была найдена пастухами в средние века в горящем терновом кусте. Базилика имеет размеры собора и построена в готической архитектурной традиции. Фасад имеет три портала и увенчан двумя шпилями. Правый шпиль высотой 55 метров (180 футов). Левый шпиль был выровнен в 1798 году, что позволило установить телеграф Клода Шаппа. Он был перестроен в 1868 году.

Базилика была классифицирована как исторический памятник в 1840 году. В 1998 году она была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Дороги в Сен-Жак-де-Компостела во Франции». Нотр-Дам-де-л'Эпин всегда поражал путешественников и вдохновлял писателей, особенно Виктора Гюго, Александра Дюма, Жориса Карла Гюисманса, Поля Клоделя и Поля Фора.

Обстановка 
Базилика украшена скульптурами горгулий. Внутри можно полюбоваться крестной перегородкой конца XV века. В правой сводчатой галерее находится статуя Девы Марии, принесшая базилике её славу.

Статуи базилики: Пресвятой Девы Марии (около 1300 года), Сидящей Девы (XV-го века) и Святого Жака в лесу (XVII-го века). Алтари датируются 1542 годом, а заслоны XVII-ым веком. Кафедра и корпус органа датируются XVI-ым веком. Кафедра украшена восемью апостолами и семью языческими богами (надписи добавлены в 1825 году отцом Бриссоном). Орган хора из Мерклина. Витражи XIX-го и XX-го веков производились в основном домом Шампинье.

Галерея

Литература 

 Notre-Dame de L'Épine 1406 - 2006. Actes du colloque international des 15 et 16 septembre 2006, éd. Jean-Baptiste Renault, Etudes Marnaises, t. CXXII (2007) et CXXIII (2008).
 Dom Jean-Marie Berland, L'Épine en Champagne, .
 Abbé Jean Faguier, en collaboration avec l'abbé Robert Pannet, Notre-Dame de L’Épine, édition artistique illustrée, dessins de R. Irolla, 1958.
 Chanoine Dhyvert, La Mise au tombeau de N.-D. de L’Épine.
 Luc Benoist, Notre-Dame de L’Épine, ouvrage illustré de 38 gravures et 1 plan, Paris : Henri Laurens, 1933, collection : Petites Monographies des Grands Édifices de la France — rééd. 1962, ouvrage illustré de 26 héliogravures et 1 plan, 60 p.
 Jean-Baptiste Renault, La Basilique Notre-Dame de L’Épine, Langres, Dominique Guéniot, 2006 (itinéraires du patrimoine).
 Jean-Baptiste Renault, « Notre-Dame-de-L'Épine », Inventaire des sanctuaires et lieux de pèlerinage chrétiens en France, version du 15/02/2017, consulté le 07/04/2017 .
 Alain Villes, « Notre-Dame de l'Épine, sa façade occidentale », dans Congrès archéologique de France. 135e session. Champagne. 1977, Société française d'archéologie, Paris, 1980, p. 779-862

Примечания 

Архитектура Франции
Готическая архитектура Франции
Всемирное наследие во Франции